Omdrift (Landbrug): Landmandens system af tilsåning og høst af sine marker.
Omdrift (Skovbrug): Tiden fra tilplantning til afdrift af en bevoksning, 'her på skovdistriktet dyrkes eg i 110-årig omdrift'.